Кочкина — женская форма русской фамилии Кочкин.

Известные носители 
 Кочкина, Альбина Брониславовна (1929—1984) — советская конькобежка.
 Кочкина, Клавдия Николаевна (1930—2006) — Герой Социалистического Труда.